Mbemba ist der Familienname folgender Personen:

 Chancel Mbemba (* 1994), kongolesischer Fußballspieler
 Guylain Mbemba (* 2003), österreichischer Basketballspieler
 Jean-Martin Mbemba (* 1942), Politiker der Republik Kongo
 Pieter Mbemba (* 1988), belgischer Fußballspieler
 Rudy Mbemba (* 1987), schwedischer Basketballspieler
 Théophile Mbemba (1917–1971), Erzbischof von Brazzaville
 Théophile Mbemba Fundu (* ?), Politiker der Demokratischen Republik Kongo und Minister von 1997 bis 2001

Siehe auch:

 Bemba